218. Infanterie-Division steht für:

 218. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg
 218. Infanterie-Division (Wehrmacht), militärischer Großverband der Wehrmacht

Siehe auch:
 218. Division